Julian Hahn (ur. 7 listopada 1997) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu SG Nickelhütte Aue. Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W lutym 2013 wziął udział w Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2013. W zawodach indywidualnych był 10., a w drużynowym konkursie mężczyzn zdobył srebrny medal. Wcześniej występował jedynie w zawodach juniorskich i Alpen Cup. 16 marca 2013 w Oberstdorfie zadebiutował w zawodach FIS Cup, zajmując 50. miejsce. Pierwsze punkty cyklu zdobył w sierpniu 2013 w Zakopanem, zajmując 25. pozycję.

20 lutego 2016 w Iron Mountain po raz pierwszy wystartował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 29. miejsce. W sezonie 2016/17 regularnie występował w tym cyklu, najwyżej sklasyfikowanym będąc na 9. miejscu, w styczniu 2017 w Sapporo. W sierpniu 2018 zajął 8. miejsce w konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego we Frenštácie pod Radhoštěm. Po raz ostatni w zawodach międzynarodowych wystąpił w grudniu 2018 w Notodden, zajmując miejsca w czwartej dziesiątce konkursów FIS Cupu. W kolejnych miesiącach nie startował z powodu kontuzji. W czerwcu 2020 ogłosił zakończenie kariery sportowej.

Reprezentując Saksonię zdobył srebrny medal w konkursie drużynowym mistrzostw Niemiec w 2016.

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Hahna na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1997